Il Dolcetto d'Ovada superiore o Ovada è un vino DOCG la cui produzione è consentita nella provincia di Alessandria.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino, tendente al granato
odore: vinoso, talvolta etereo, caratteristico, talvolta con sentore di legno
sapore: asciutto, con sentore mandorlato e/o sentore di frutta

Storia

Abbinamenti consigliati

Zona di produzione 
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino
a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada
Superiore»  o  «Ovada»  comprende  l'intero  territorio  dei seguenti
comuni:   Ovada,   Belforte   Monferrato,   Bosio,  Capriata  d'Orba,
Carpeneto,   Casaleggio   Boiro,   Cassinelle,   Castelletto  d'Orba,
Cremolino,  Lerma,  Molare,  Montaldeo,  Montaldo  Bormida,  Mornese,
Morsasco,  Parodi  Ligure,  Prasco,  Rocca  Grimalda, San Cristoforo,
Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio.

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOCG della provincia di Alessandria
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Dolcetto